Mohamed Abarchane est un député marocain de la région du Rif (nord), et qui vit actuellement à Bouyafar.

Notes et références 

Député marocain